Grammomys kuru is een knaagdier uit de onderfamilie muizen en ratten van de Oude Wereld (Murinae) dat voorkomt in het zuiden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de Democratische Republiek Congo en in West-Oeganda. Mogelijk komt het dier ook in de Republiek Congo voor. Deze soort behoort samen met Grammomys poensis tot een nog onbeschreven geslacht, maar wordt voorlopig tot Grammomys gerekend. Deze soort is wat kleiner dan G. poensis, maar lijkt daar verder veel op. Het karyotype bedraagt 2n=50.

Literatuur
 

Dier uit het Afrotropisch gebied
Oenomys-divisie
IUCN-status niet bedreigd